Nie jesteśmy aniołami – amerykański film (reż. Michael Curtiz, 1955)
 Nie jesteśmy aniołami – amerykański film (reż. Neil Jordan, 1989)